Lige četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2017./18. predstavljaju 4. nogometne lige, te na području Južne Hrvatske Prve županijske lige.

4. NL Bjelovar-Koprivnica-Virovitica 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.  
Također i kao IV NL BJ-KC-VT 

 Izvori: 
  rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, bilteni  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 26. kolo

4. NL NS Rijeka 
Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori: 
  rsssf.com  
 nszi.hr, Glasnik 4. NL NS Rijeka 2017/18  
 grevagol-nsrijeka.com

IV. NL Središte Zagreb 
Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije.

Kvalifikacije za 4. NL Središte Zagreb:

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Zagrebačke županije, Glasnik IV NL središte Zagreb

MŽNL Čakovec - Varaždin 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com  
 mns.hr, Glasilo 4. NL Čakovec-Varaždin

MŽNL Slavonije i Baranje 
Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.  
Također i kao MŽNL - Regionalna liga 

 Izvori: 
  rsssf.com  
 ŽNS Brodsko-posavski, ljestvica  
 ŽNS Brodsko-posavski, rezultati  
 NS Osijek, rezultati  
 NS Osijek, ljestvica

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska

ŽNL Šibensko-kninska

1. ŽNL Zadarska

Poveznice  
 1. HNL 2017./18. 
 2. HNL 2017./18. 
 3. HNL 2017./18. 
 5. rang HNL-a 2017./18. 
 6. rang HNL-a 2017./18. 
 7. rang HNL-a 2017./18. 
 8. rang HNL-a 2017./18. 
 Hrvatski nogometni kup 2017./18.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18., 4. rang 
  

 

2017-18
 4